Коза́цький прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Козацький провулок — провулок у місті Вінниця.
 Козацький провулок — провулок у місті Київ.
 Козацький провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Козацькі провулки — п'ять провулків у місті Миколаїв.
 Козацький провулок — провулок у місті Херсон.
 Козацький провулок — провулок у місті Хмельницький.

Провулки